Влади́мир Аксёнов: 
 Аксёнов, Владимир Васильевич (род. 1957) — советский и российский художник.
 Аксёнов, Владимир Викторович (род. 1935) — советский космонавт.
 Аксёнов, Владимир Иванович (1940—2021) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.
 Аксёнов, Владимир Михайлович (род. 1951) — советский футболист.